Цирцея:

 Цирцея — латинизированная форма имени Кирка; в греческой мифологии дочь Гелиоса и океаниды Персеиды (или Персы).
 (34) Цирцея — астероид Главного астероидного пояса.
 Цирцея — род растений из семейства Кипрейные.
 Цирцея — роман британской писательницы Мэри Элизабет Браддон.
 Цирцея — опера немецкого композитора Рейнхарда Кайзера.